Miejscowości w USA:
 Churchville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Churchville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Churchville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Augusta